Kate O'Brien (schrijver) (1897–1974), Ierse romanschrijfster
 Kate O'Brien (wielrenner) (1988), Canadese baanwielrenster en voormalig bobsleester